Il doppio del torneo di tennis ASB Classic 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Teryn Ashley e Abigail Spears che hanno battuto in finale Cara Black e Elena Lichovceva 6-2, 2-6, 6-0.

Teste di serie

 Cara Black /  Elena Lichovceva (finale)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

 Rita Grande /  MJ Martínez (primo turno)
 Eléni Daniilídou /  Patricia Wartusch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2003